Анкалагон () — имя дракона в произведениях Дж. Р. Р. Толкина, в честь которого названы:
 Анкалагон (млекопитающее) (, ) — доисторическое хищное млекопитающее;
 Анкалагон (червь) () — вымерший червь из группы приапуллид;
 Tamolia ancalagon — клоп из семейства Tessaratomidae.